Bitwa pod Janowem (1656)
 Bitwa pod Janowem (1863)
 Bitwa pod Janowem (VII 1920)